Сезон 2015 года — 66-й сезон Формулы-1. В этом сезоне компания Honda возвращается в качестве поставщика моторов.

События, связанные с сезоном 2015 года 
В декабре 2013 года FIA анонсировала новый этап заявок на участие команд в сезоне 2015 года.

Хаас — первая команда, получившая право выступать в Формуле-1. Однако позже основатель команды, Джин Хаас, решил отложить дебют команды на сезон 2016. Вторая команда румынского концерна Forza Rossa также подала заявку на участие, но официального подтверждения со стороны FIA не последовало.

Изменения в регламенте коснулись запрета на использование шинных грелок (однако эта поправка не была принята), и продолжительности использования моторов до 4 Гран-при.

Команды 
5 ноября FIA опубликовала предварительную версию заявочного листа на сезон 2015 года — по заявкам, поданным до 1 ноября.

Изменения в составах команд 
 18 августа 2014 года команда Toro Rosso объявила о подписании контракта с Максом Ферстаппеном, который заменит Жана-Эрика Верня.
 4 октября 2014 года Себастьян Феттель объявил об уходе из команды Red Bull Racing, его место займёт Даниил Квят.
 1 ноября 2014 года команда Sauber объявила о подписании контракта с Маркусом Эрикссоном.
 6 ноября команда Sauber объявила о подписании контракта с Фелипе Насром.
 21 ноября 2014 года команда Ferrari объявила о подписании трёхлетнего контракта с Себастьяном Феттелем.
 28 ноября 2014 года команда Toro Rosso объявила о подписании контракта с Карлосом Сайнсом-младшим.
 11 декабря 2014 года команда McLaren объявила о подписании контракта с Фернандо Алонсо. Таким образом, Кевин Магнуссен стал третьим пилотом команды.
 26 февраля 2015 года команда Lotus объявила о подписании контракта «гонщика по развитию» с Кармен Хорда.
 3 марта 2015 года команда McLaren объявила, что из-за аварии Фернандо Алонсо во время тестов в Барселоне на Гран-при Австралии выступит тест-пилот команды Кевин Магнуссен.
 16 сентября 2015 команда Manor объявила, что Александр Росси заменит Роберто Мери в пяти из семи оставшихся Гран-при сезона 2015 года..

Изменения в командах 
 Марко Маттиаччи покидает пост руководителя Ferrari. На этом посту его сменит Маурицио Арривабене.
 Сэм Майкл уходит из команды McLaren.
 9 октября 2014 года команда Lotus и компания Mercedes-AMG объявили о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого Mercedes будет поставлять двигатели команде в 2015 году.

Презентации болидов

Тестовые сессии

Календарь на сезон 
12 сентября Всемирный совет ФИА утвердил календарь Формулы-1 на 2015 год.

Изменения в календаре

Вернувшиеся гонки 
 Гран-при Мексики возвратилась в Формулу-1 впервые с 1992 года. Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес, расположенном в центре Мехико, как и в предыдущие разы. Трасса адаптирована к новым требованиям ФИА.

Отменённые гонки 
 Гран-при США в Нью-Джерси, дебют которой первоначально предполагался в 2013, был снова отложен.
 Гран-при Германии исключён из календаря Формулы-1, впервые с 2007 года. Впервые с 1960 года на территории Германии не состоится ни одного этапа Формулы-1 за сезон. В 2015 Гран-при Германии должен был вернуться в Нюрбургринг, так как принято решение чередовать проведение Гран-при в Германии на трассах Нюрбургринг и Хоккенхаймринг. Однако организаторы трассы столкнулись с финансовыми трудностями. Поэтому проведение Гран-при было предложено трассе Хоккенхаймринг, но организаторы отказались от проведения этапа.
 Гран-при Индии отложен второй год подряд из-за налоговых споров между ФИА и правительством штата Уттар-Прадеш.
 Гран-при Кореи должен был вернуться в календарь Формулы-1 после исключения в 2014 году, однако в конечном счёте гонка была отменена.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Места в чемпионате мира после гонок 
 
(Претенденты на титул — сколько нужно очков, чтобы была хотя бы теоретическая возможность обойти лидера. Если эта линия обгоняет идущего вторым, чемпион определился, и даже не участвуя в гонках, он сохранит себе первое место.)

Кубок конструкторов

Места в кубке конструкторов после гонок

Результаты квалификаций 

Места в таблице распределены по наилучшему результату

Квалификационные дуэли после финальной гонки сезона.

Штрафы 
Начиная с 2014 года пилотов наказывают штрафными баллами за различные нарушения. В случае, если за календарный год у пилота накапливается 12 баллов, то его суперлицензия будет аннулироваться на один Гран-при. После вынужденного пропуска пилотом одного этапа баллы списываются решением стюардов Гран-при.

Примечания 

Сезоны Формулы-1